39-й выпуск  Волта Алгарви — шоссейной многодневной велогонки по дорогам португальского региона Алгарви. Гонка прошла с 14 по 27 февраля 2013 года в рамках Европейского тура UCI 2013. Победу, второй раз в карьере, одержал немецкий велогонщик Тони Мартин из команды «».

Участники 
Участниками гонки стали 20 команд: 8 команд категории UCI ProTeam, 5 проконтинентальных и 7 континентальных команд, а также сборная Анголы. Всего на старт соревнования вышли 165 гонщиков. До финиша доехали 138 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 4 этапа общей протяженностью 621,6 километра. Последний этап прошел в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Волта Алгарви 2013 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2013 год в велоспорте
Спорт в Португалии в 2013 году
Февраль 2013 года